Westdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Westdale (Louisiana)
 Westdale (Massachusetts)
 Westdale (New York)
 Westdale (Texas)

in Australien:
 Westdale (New South Wales), Vorort von Tamworth
 Westdale (Western Australia)